

Важнейшие события 
 Русско-византийская война (941—944).
 942—946 — папа Марин II.
 Вашмагир, правитель Гургана и Табаристана, подчинился Саманидам.
 Основано епископство Ольденбурга (позже в Любеке) (первый епископ — Маркус (948-67)).
 946 извержение вулкана Пэктусан (сопоставимо со взрывами вулканов Санторин в 1642 году до нашей эры и Тамбора в 1815 году).

См. также

Примечания 

940-е годы